Supermax může znamenat:

 supermax (věznice) – typ věznice s nejvyšším stupněm ostrahy 
 ADX Florence – zvláštní vězeňské zařízení v USA známé pod názvem „Supermax“
 Supermax (hudební skupina) – hudební projekt rakouského zpěváka Kurta Hauensteina
 Supermax (firma) – malajsijská firma
 Supermax (televizní stanice) – bývalá kabelová televize v České republice